Der Kanton Bourmont war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Chaumont, im Département Haute-Marne und in der Region Champagne-Ardenne; sein Hauptort war Bourmont. Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war André Deguis.

Der Kanton Bourmont war 232,95 km² groß und hatte 3518 Einwohner (Stand 1999).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 25 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Bourmont
Aufgelöst 2015